Storchschnabel, auch Storchenschnabel, steht für:
 Vertreter der Gattung der Storchschnäbel (Geranium)
 Pantograf, ein Zeichengerät
 Storchschnabel, historisches zahnärztliches Instrument; siehe Extraktion (Zahnmedizin)